Пре́сли () — американская фамилия.

Известные носители:
 Пресли, Вернон Элвис (1916—1979) — американский актёр, отец Элвиса Пресли.
 Пресли, Лиза Мария (1968—2023) — американская певица, дочь Элвиса Пресли.
 Пресли, Присцилла (род. 1945) — американская актриса, жена Элвиса Пресли.
 Пресли, Элвис (1935—1977) — американский рок-певец и актёр.

Двойная фамилия 
 Херши-Пресли, Эрин (род. 1976) — американская актриса

Псевдоним 
 Дженна Пресли (род. 1987) — американская порноактриса.
 Миа Пресли (род. 1982) — американская порноактриса.
 Рег Пресли (1941—2013) — британский музыкант, певец и автор-исполнитель.
 Тиган Пресли (род. 1985) — американская порноактриса

См. также 
 Прессли